Набережная реки Ма́лой Не́вки — набережная по правому берегу реки Малой Невки на Каменном острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Начинается к востоку от Каменноостровского проспекта и проходит до набережной реки Крестовки.

История 
Название набережная реки Малой Невки известно с 1849 года. С 15 декабря 1952 года по 4 января 1954 года именовалась набережная Бехтерева, в честь В. М. Бехтерева, русского невролога и психиатра, дача которого находилась на набережной (дом 25).

Участок от Боковой аллеи до Западной аллеи перекрыт для строительства Государственной резиденции «К-2».

Достопримечательности 

 Каменноостровский дворец (дом 1)

 Каменноостровский мост
 Дача В. В. Долгорукова (принца П. Г. Ольденбургского) (дом 11) 

 Пристань со сфинксами у дачи Ольденбургского
 Государственная резиденция «К-0»
 Государственная резиденция «К-2»
 Особняк (дача) инженера Сергея Чаева (дом 16—18)

 Дача В. М. Бехтерева (дом 25)

 Усадьба Руадзе (дом 33)

 Усадьба Ульяновых (дом 35)

Примечания

Литература 
 
 
 

Каменный остров